Iguanodontia (Iguanodonti) je skupina dinosaura biljojeda koja je živjela tijekom razdoblja srednje jure i kasne krede. Neki pripadnici ove skupine su Camptosaurus, Callovosaurus, Iguanodon, Ouranosaurus i Hadrosauridae, "dinosauri s pačjim kljunom". Iguanodonti su bili jedna od prvih otkrivenih grupa dinosaura. Spadaju u najbolje istražene dinosaure i među najraznolikije i najrasprostranjenije biljojede krede. Iguanodonti su bili uglavnom velike građe, a neki (kao što je Shantungosaurus, koji je dosezao dužinu od 15 m i težinu od 8 tona) bili su veličine najvećih dinosaura mesojeda.

Opis 
Iguanodonti su bili srednje velike do velike životinje. Lako građeni dvonožni Dryosaurus bio je dug između 2 i 3 metra, a Iguanodon, po kojem je ova grupa i dobila naziv, dostizao je dužinu od 11 metara i težio je oko 2500 kg. Procjenjuje se da je teško građeni Lurdusaurus težio oko 5000 kg.

Lubanja kod većine primitivnih iguanodonta bila je izdužena i pomalo spljoštena sa strane. Samo su Dryosaurus i Zalmoxes imali kompaktne, kratke lubanje. Donji "prozor" u čeljusti bio je ovalan, a očne šupljine okrugle i bez očvrsnulih koštanih ploča. Nosnice su bile velike. Broj zubiju povećavao se od primitivnih do naprednijih oblika. Napredniji rodovi imali su i kljun. Tenontosaurus i Zalmoxes imali su 10 do 12 zuba u gornjoj čeljusti, Dryosaurus 13 do 17, Camptosaurus 14 do 16. Iguanodon je imao gotovo 30 zuba, a Eolambia 33.

Svi rodovi i njihove odgovarajuće vrste isticali su se po svojim zubima. Za razliku od većine drugih dinsoaura, oni su mogli skupljati biljke prednjim dijelom čeljusti, a da ih u zadnjem dijelu žvaču.

Klasifikacija 
Iguanodonti se često svrstavaju kao infrared unutar podreda Ornithopoda, iako Benton (2004.) svrstava ornitopode kao infrared i ne daje rang za Iguanodontia. Iguanodonti su se tradicionalno svrstavali u natporodicu Iguanodontoidea i porodicu Iguanodontidae.Filogenetička istraživanja, međutim, pokazuju da su tradicionalni "iguanodontidi" parafiletična skupina koja vodi do hadrosaura (dinosaura s pačjim kljunom). Grupe kao što su Iguanodontoidea ponekada se u znanstvenoj literaturi još koriste kao nerangiran kladus, iako su mnogi tradicionalni "iguanodontidi" uključeni u inkluzivniju grupu Hadrosauroidea.

Iguanodontia se obično definira kao najinkluzivnija grupa u koju spadaju Parasaurolophus walkeri, ali ne i Hypsilophodon foxii ili Thescelosaurus neglectus, ili druge kombinacije vrsta koje bi rezultirale istom grupom u većini današnjih analiza. Tu grupu je kao kladus prvi definirao Paul Sereno 2008. godine. 

Mnogi iguanodonti još nisu uključeni u veća filogenetička istraživanja, ili njihovi ostaci nisu dovoljno potpuni da bi se za njih našlo odgovarajuće mjesto. Tu spadaju rodovi Barilium, Bolong, Bihariosaurus, Delapparentia, Dollodon, Draconyx, Kukufeldia, Hypselospinus, Macrogryphosaurus, Owenodon, Proplanicoxa, Sellacoxa i Xuwulong. Pojednostavljeni kladogram niže slijedi analizu koju su proveli Andrew McDonald i kolege i objavili u studenom 2010. s informacijama od McDonalda, 2011.

Kladogram prema Butler et al, 2011. godine.

Literatura 

Ornithopoda